Il doppio del torneo di tennis Denver Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Bob Hewitt e Frew McMillan che hanno battuto in finale Fred McNair e Sherwood Stewart 6–3, 6–2.

Teste di serie 

 Bob Hewitt /  Frew McMillan (campioni)
 Wojciech Fibak /  Marty Riessen (primo turno)

 Fred McNair /  Sherwood Stewart (finale)
 Colin Dibley /  Geoff Masters (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Denver Open 1978